Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1992 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в місті Барселона, Іспанія, з 3 серпня по 14 серпня.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1992